Kendall může být:

 Kendall (jméno) – mužské křestní jméno

příjmení osob
 Alan Kendall – britský kytarista
 Edward Calvin Kendall (1886–1972) – americký chemik, nositel Nobelovy ceny
 Henry Way Kendall (1926–1999) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Larcum Kendall (1721–1795) – britský hodinář

jiné významy
 Kendall County – okresy v USA
 Kendall (Washington) – obec v USA

Rozcestníky - příjmení